Marskalk Baghramian (armeniska: Մարշալ Բաղրամյան) är en tunnelbanestation på Jerevans tunnelbana i Jerevan i Armenien. Den ligger i distriktet Kentron.

Stationen öppnades den 7 mars 1981. Stationsingången ligger vid, och har fått sitt namn efter, Marskalk Baghramianavenyn, som i sin tur fått sitt namn efter marskalken Hovhannès Baghramian (1897–1982), kommendant över den första armeniska kavalleribrigaden 1923–1931.

Marskalk Baghramianstationen är planerad som en station för byte till en skisserad framtida linje 2.

Bildgalleri

Källor 
Denna artikel är baserad på artikeln Marchal Baghramian (métro d'Erevan) på franskspråkiga Wikipedia.

Jerevans tunnelbana
Kentron